Jean-Philippe Morel est un avocat et élu local français, né à Bordeaux le 5 août 1973. Il exerce à Dijon, où il occupe les fonctions de conseiller municipal depuis 2020, de  vice-président de Dijon métropole de 2020 à 2022, puis d'adjoint au maire depuis septembre 2022 en remplacement de Benoît Bordat. Il présente une liste issue de la majorité électorale aux élections municipales françaises de 2008 à Longvic, à l'issue desquelles il prend la tête de l'opposition, puis se présente à Dijon lors des élections de 2020 sous l'étiquette du Parti radical.

Il est surtout connu du grand public, d'une part pour avoir plaidé plusieurs affaires médiatisées durant le mouvement des Gilets jaunes — affaire Christophe Dettinger, procès dit du « saccage de l'Arc de triomphe », etc. —, et d'autre part pour ses chroniques judiciaires régulières dans des magazines nationaux comme France-Soir.

Jean-Philippe Morel est en outre président d'honneur de l'association qui décerne chaque année à Paris le prix Edgar-Faure de littérature politique ; il est également membre du jury depuis 2017.

Carrière juridique 

Jean-Philippe Morel commence sa carrière d'avocat au barreau de Paris, en tant que collaborateur de divers cabinets de 1999 à 2004, puis ouvre le cabinet Morel & Avocats à Dijon en 2004.

Il s'est depuis principalement distingué dans la défense forces de l'ordre depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, notamment dans les procès du boxeur Christophe Dettinger en janvier et février 2019 et dans celui dit du « saccage de l'Arc de triomphe ». Il représente également un syndicat de policiers en Côte-d'Or depuis le début des années 2010 et une association nationale de gendarmes, l’Association Professionnelle Nationale Militaire (APNM) dite « Gendarmes et Citoyens ».

Jean-Philippe Morel a plaidé pour des victimes en procès d'assises, par exemple dans le procès de l'incendie du foyer ADOMA dans le quartier dijonnais de la Fontaine d'Ouche en 2010 et dans celui relatif à l'explosion de la rue Pierre-Palliot en 2016.

Il est aussi l'avocat de l’association nationale Halte au Pillage (HAPPAH), qu'il a représentée notamment au procès dit des « voleurs de dalles de Bourgogne » et à celui du trésor de Laignes, lié à la découverte et à la conservation illicite de deux mille deniers gaulois dont la valeur a été estimée à .

Jean-Philippe Morel a été chroniqueur juridique et judiciaire pour le magazine France-Soir.

Élu local 

Jean-Philippe Morel est président de la fédération départementale de Côte-d'Or du Parti radical.

Il s'engage en politique locale à la fin des années 2000, d'abord à Longvic, où il remporte en 2008 un siège au conseil municipal en tant que chef de file de la liste d'opposition. Son mandat est reconduit à l'issue des élections de 2014.

Jean-Philippe Morel se présente par la suite aux élections municipales françaises de 2020 à Dijon, sous l'étiquette du Parti radical qui s'allie avec le maire sortant François Rebsamen. Élu dans sa circonscription, il occupe depuis les fonctions de  vice-président de Dijon métropole, Conseiller municipal et président de la commission intercommunale de sécurité.

En septembre 2022, son prédécesseur Benoît Bordat ayant été élu député, Jean-Philippe Morel devient adjoint au maire de Dijon en charge en particulier des anciens combattants et pour le devoir de mémoire.

Association et prix Edgar-Faure 

Jean-Philippe Morel est président d'honneur de l'association qui décerne chaque année à Paris le prix Edgar-Faure de littérature politique, nommé en l'honneur de l'homme d'État français éponyme. Il est également membre du jury depuis 2017.

Distinctions 

 2011 : Chevalier des Palmes académiques ;
 2017 : Officier des Palmes académiques (promotion du  janvier 2017, décret du 11 janvier 2017) ;
 2022 : Chevalier de l'ordre national du Mérite, sur proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Notes et références 

Naissance en août 1973
Naissance à Bordeaux
Avocat français du XXe siècle
Avocat français du XXIe siècle
Avocat au barreau de Paris
Conseiller municipal en France
Chevalier des Palmes académiques
Officier des Palmes académiques
Chevalier de l'ordre national du Mérite